Criss Cross oder Criss-Cross ist

 ein US-amerikanischer Spielfilm von Robert Siodmak, deutsch als Gewagtes Alibi
 Criss Cross (Musical), ein Musical von 1926 mit Musik von Jerome Kern
 Criss-Cross (Album), Jazzalbum von Thelonious Monk
 Criss Cross Jazz, ein niederländisches Musiklabel